Monticello Golf Club, golfclub in Noord-Italië 
 Monticello (landgoed), residentie van president Thomas Jefferson 
 Monticello Vineyards, Californisch wijnhuis

Plaatsen 
In de Verenigde Staten:
 Monticello (Arkansas)
 Monticello (Florida)
 Monticello (Georgia)
 Monticello (Illinois)
 Monticello (Indiana)
 Monticello (Iowa)
 Monticello (Kentucky)
 Monticello (Louisiana)
 Monticello (Minnesota)
 Monticello (Mississippi)
 Monticello (Missouri)
 Monticello (New York)
 Monticello (Utah)
 Monticello (Wisconsin)

In Frankrijk:
 Monticello (Corsica), gemeente in Haute-Corse

In Italië:
 Monticello Amiata, frazione in de gemeente Cinigiano in de regio Toscane
 Monticello Brianza, gemeente in de regio Lombardije
 Monticello Conte Otto, gemeente in de regio Veneto
 Monticello d'Alba, gemeente in de regio Piëmont